МЗ («эм-зэ»)— аббревиатура, может означать:

МЗ 
 МЗ — материальные запасы.
 МЗ — маржинальные затраты.
 МЗ — маркетинговое задание.
 МЗ — масло зимнее.
 МЗ — Маслозавод.
 МЗ — машиностроительный завод.
 МЗ — менеджмент знаний.
 МЗ — места заключения.
 МЗ — механизм заряжания.
 МЗ — министерство здравоохранения.
 МЗ — момент зажигания.
 МЗ — морской закон.
 МЗ — ПАО «Мотовилихинские заводы».
 МЗ — музей-заповедник.
 МЗ — момент затяжки.
 МЗ — модуль зажигания.
 МЗ — маркировочный знак.

мз 
 мз. — мыза.

м.з 
 м.з. — межевой знак.

См. также 
 М3 («эм три»)